Funkrundsteuerung steht für:

 Funkrundsteuertechnik, Funkrundsteuerung auf der Basis von Langwellenfunkfrequenzen
 Funkrundsteuerung (Funkrufnetz), Funkrundsteuerung auf der Basis von Funkfrequenzen im UHF-Bereich